Aventinus (római domb)
 Aventinus (király)
 Johannes Aventinus